Lulworthiaceae är en familj av svampar. Lulworthiaceae ingår i ordningen Lulworthiales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lulworthiaceae